

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hanx“ beginnt.

Hanx 



Hanxl 
 Hanxleden zu Eickel, Franz Christoph von († 1770), Generalvikar und Domherr in Münster und Minden
 Hanxleden zu Eickel, Hermann Caspar von († 1760), Domherr in Münster und Minden
 Hanxleden zu Eickel, Leopold von (1736–1790), Domherr in Münster
 Hanxleden zu Eickel, Paul Karl von, Domherr in Münster
 Hanxleden, Johann Ernst von (1681–1732), deutscher Jesuit, Missionar und Orientalist
 Hanxleden, Ludewig von (1744–1815), deutscher Offizier, Rittergutsbesitzer und Politiker
 Hanxleden, Ludwig von (1821–1891), Landtagsabgeordneter Waldeck
 Hanxleden, Wilhelm von (1789–1869), deutscher Richter und Politiker